G10 (China), een autosnelweg in China
 G010 (China), een nationale weg in China
 Group of Ten, een groep van elf industriële landen
 Canon PowerShot G10
 Chevrolet G10